Riopel est un patronyme pouvant faire référence à:

Patronyme
Jean-Éric Riopel (né en 1971), poète québécois
Louis-Joseph Riopel (1841-1915), avocat et homme politique canadien
Nicola Riopel (né en 1989), joueur de hockey sur glace canadien

Voir aussi
Riopelle

Homonymie de patronyme